Такмичење у атлетици је одржано на Азијским играма 1986. у Сеулу, Јужна Кореја од 20. септембра до 5. септембра.

Биланс медаља

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Спољашње везе 
 Results - GBR Athletics

Атлетика на Азијским играма
Атлетика у 1986.